Vrbas kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Vrbas, 
 Krupa na Vrbasu, ort, Republika Srpska,

Serbien 

 Vrbas (stad), kommunhuvudort, Vojvodina, Južnobački Okrug, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar